Aquest és l'últim tipus de RA (realitat augmentada) que es coneix actualment. És un recurs poc explorat i amb molt potencial per descobrir. El seu principal ús és mostrar informació disponible pels usuaris de telèfons mòbils intel·ligents. Aquestes ulleres o cascs, mostren imatges tant dels llocs físics i socials on es troba el subjecte i integre la informació virtual dins del món físic de l'usuari projectant directament a la retina, a partir d'una pantalla molt pròxima i el sensor gràfic que integren els dispositius.

La proximitat aconsegueix que les imatges virtuals visualitzades tinguin un major resultat que les que es poden visualitzar en una pantalla. Com que les ulleres o cascs es troben subjectes el cap els permet seguir els moviments dels usuaris i aconseguir una major integració dels dos ambients.

Tipus 
De moment totes les ulleres de realitat augmentada que s'han llençat el mercat sols reprodueixen les imatges virtuals integrades el món físic en un sol ull.

Monocular: Quan la informació o imatge virtual se soperposa a la realitat només d'un ull, google glass.Bicolar: cascs de realitat augmentada projectada els dos ulls, actualment es fan servir en la formació militar aportant-li dades del lloc on es troba i imatges virtuals que li permeti millorar la capacitat tàctica. LIPID ARMOR

Enllaços externs 
 Realidad aumentada, la moda que transforma tu mirada, ok.diario (2017)
 Dispositivos móviles para realidad aumentada (2017) Blog innovae

Realitat virtual